Clairaut o Clairault puede referirse a:

 el físico y matemático francés Alexis-Claude Clairaut;
 la ecuación de Clairaut, una ecuación diferencial descubierta por éste.